Groß-Karlowitz bzw. Groß Karlowitz ist der Name mehrerer Orte:

 Karłowice Wielkie in Polen
 Velké Karlovice in der Tschechischen Republik